Бодуен I од Белгије (, ; Лакен, 7. септембар 1930 — Мотрил, 31. јул 1993) био је краљ Белгије од 1951. до 1993. Био је најстарији син краља Леополда III (1901—1983) и његове прве жене, принцезе Астрид од Шведске (1905—1935).

Биографија 

Краљ је постао 17. јула 1951, дан после абдикације свога оца. Оженио се 1960. Фабиолом де Мора и Арагон, бившом неговатељицом и писцем дечјих прича. Нису имали деце. Због свог карактера и скромног понашања, краљица је била веома омиљена међу Белгијанцима. Краљ Бодуен је био веома религиозан римокатолик.

Успео је да држи Фламанце и Валонце заједно, мада је пред крај његове владавине већ почела федерализација земље. За време његове власти, Белгијски Конго је стекао независност од Белгије.

Умро је изненада, од инфаркта, на југу Шпаније. Владао је Белгијом 42 године. Наследио га је млађи брат, који је постао краљ Алберт II од Белгије.

Србија му је доделила Орден Таковског крста.

Породично стабло

Породица

Супружник

Референце

Спољашње везе 

 Белгијска краљевска породица

Рођени 1930.
Умрли 1993.
Белгијски краљеви